Нижнее Нильмозеро — озеро на территории Малиновараккского сельского поселения Лоухского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 13,5 км², площадь водосборного бассейна — 159 км². Располагается на высоте 22,9 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно почти на двенадцать километров вытянуто с запада на восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные, местами заболоченные.

Через водоём протекает река Нильма, впадающая в Кандалакшский залив Белого моря.

В озере более трёх десятков безымянных островов различной площади, однако их количество может варьироваться в зависимости от уровня воды.

У восточной оконечности озера проходит автодорога местного значения  («Р-21 „Кола“, км 1051 — Нильмозеро — Нильмогуба»).

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000711102000001968.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Нильмы
Озёра Лоухского района